Велька-над-Величкоу () — село в Чехии, на юго-востоке Моравии, в районе Годонин, Южноморавского края. Лежит в районе именуемом Моравская Словакия.

Расположен у подножия Белых Карпат на реке Величка (приток Моравы). Находится в 13 км к юго-востоку от г. Весели-над-Моравой.

Первое упоминание о Велька-над-Величкоу датируется 1228 г. С 1957 года каждое лето здесь проводится фольклорный фестиваль Горнацке гуляния (Horňácké slavnosti).

Население

Города-побратимы 
  Новы-Двур-Гданьский, Польша

Примечания

Ссылки 
 Сайт Велька-над-Величкоу

Населённые пункты Южноморавского края